Апостольская префектура Идусяня () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Идусянь, Китай. Апостольская префектура Идусяня распространяет свою юрисдикцию на часть территории провинции Шаньдун. Апостольская префектура Идусяня подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

16 июня 1931 года Римский папа Пий XI издал бреве Nobis commissum, которой учредил апостольскую префектуру Идусяня, выделив её из апостольского викариата Чжифу (сегодня — Епархия Яньтая).

Ординарии апостольской префектуры 

 Eugene Venance Guichard (29.01.1932 — 2.03.1937);
 Alexandre Digard (20.05.1938 — 23.11.1949);
 John Yang Feng-Shu (8.06.1951 — 1982);
 Sede vacante — c 1982 по 1988 год;
 Giuseppe Sun Zhibin (1988 — 22.10.2008);
 Sede vacante — c 2008 по настоящее время.

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Nobis commissum, AAS 23 (1931), стр. 399

Ссылки 
 Информация
 Информация

Католические епархии Китая